Risorsa economica, materie prime e risorse umane usate nella produzione di beni e servizi includendo:
 Risorsa (progetto), risorse economiche utilizzate nella pianificazione di un progetto
 Risorsa naturale, una materia prima che ha valore nella sua forma naturale
 Risorse umane o Capitale umano, rappresentato dal potere del lavoro umano
 Risorsa informatica, componente fisico o virtuale all'interno di un sistema informatico includendo:
 Risorsa (Java), dati applicativi
 Risorsa (Mac), dati associati ad un file Mac OS
 Risorsa (Web), qualunque cosa identificata da uno Uniform Resource Identifier
 Risorse (Windows), dati presenti nei file con estensione .exe o .dll